Ветер перемен:

 «Ветер перемен» — британский телесериал;
 «Ветер перемен» — песня Максима Дунаевского на стихи Наума Олева из к/ф «Мэри Поппинс, до свидания».

См. также 
 Wind of Change